

Astronomia 
 Chia – cratere meteoritico su Marte

Botanica 
 Chia – Salvia hispanica, pianta originaria dell'America centrale che produce piccoli semi commestibili molto ricchi di sostanze nutritive

Geografia 
 Colombia
 Chía – comune del dipartimento di Cundinamarca
 Italia
 Chia – frazione di Domus de Maria in provincia del Sud Sardegna
 Chia – frazione di Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo
 Spagna
 Chía – comune della provincia di Huesca

Persone 
 Sandro Chia – artista, pittore e scultore italiano

Altro 

 Chia – criptovaluta